Dichand ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Dichand (* 1965), österreichischer Chefredakteur
 Eva Dichand (* 1973), österreichische Herausgeberin und Geschäftsführerin der Gratis-Tageszeitung Heute
 Hans Dichand (1921–2010), österreichischer Journalist und Herausgeber der Kronen Zeitung